"Bangar" pode ser:
 Bangar, mukim do Brunei
 Bangar (Filipinas)
 Aurangabad Bangar, na Índia
 Pehlad Pur Bangar, na Índia
 Chilla Saroda Bangar, na Índia

Desambiguações de topônimos